{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73801) - || 1995 QA4 || 17 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73802) - || 1995 QC4 || 17 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73803) - || 1995 QT5 || 22 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73804) - || 1995 RG || 3 september 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (73805) - || 1995 SC8 || 17 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73806) - || 1995 SL21 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73807) - || 1995 SZ29 || 22 september 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (73808) - || 1995 SL32 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73809) - || 1995 SS48 || 26 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73810) - || 1995 UW2 || 24 oktober 1995 || Kleť || Kleť
|-
| (73811) - || 1995 UN15 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73812) - || 1995 US18 || 18 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73813) - || 1995 UZ57 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73814) - || 1995 VO8 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73815) - || 1995 VY10 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73816) - || 1995 VJ11 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73817) - || 1995 VN16 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73818) - || 1995 WP1 || 17 november 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| (73819) Isaootuki || 1995 WV6 || 16 november 1995 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (73820) - || 1995 WR8 || 29 november 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73821) - || 1995 WY15 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73822) - || 1995 WM31 || 19 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73823) - || 1995 WQ40 || 24 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73824) - || 1995 YK1 || 21 december 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73825) - || 1995 YQ1 || 22 december 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73826) - || 1995 YX4 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73827) Nakanohoshinokai || 1996 AB3 || 12 januari 1996 || Kiso || Kiso
|-
| (73828) - || 1996 AD6 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73829) - || 1996 AT12 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73830) - || 1996 AU13 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73831) - || 1996 BC5 || 16 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73832) - || 1996 BE12 || 24 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73833) - || 1996 CP2 || 12 februari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73834) - || 1996 EE9 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73835) - || 1996 EN15 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73836) - || 1996 FJ7 || 18 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73837) - || 1996 FM12 || 17 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73838) - || 1996 GR5 || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73839) - || 1996 GN8 || 13 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73840) - || 1996 GO13 || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73841) - || 1996 HY17 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73842) - || 1996 HO22 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73843) - || 1996 JW9 || 13 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73844) - || 1996 PF4 || 9 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (73845) - || 1996 RF3 || 6 september 1996 || Mallorca || M. Blasco
|-
| (73846) - || 1996 RB12 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73847) - || 1996 RA19 || 15 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73848) - || 1996 SC1 || 18 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73849) - || 1996 TF18 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73850) - || 1996 TF33 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73851) - || 1996 TK62 || 6 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73852) - || 1996 VB4 || 7 november 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73853) - || 1996 VV18 || 6 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73854) - || 1996 VW23 || 10 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73855) - || 1996 VE30 || 7 november 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (73856) - || 1996 WF || 16 november 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| (73857) Hitaneichi || 1996 WA3 || 16 november 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (73858) - || 1996 XL3 || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73859) - || 1996 XK5 || 7 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73860) - || 1996 XR5 || 7 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73861) - || 1996 XN19 || 8 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73862) Mochigasechugaku || 1996 XN32 || 15 december 1996 || Saji || Saji
|-
| (73863) - || 1996 XH33 || 8 december 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73864) - || 1996 YS2 || 29 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73865) - || 1997 AW || 2 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73866) - || 1997 AB1 || 2 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73867) - || 1997 AH1 || 2 januari 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (73868) - || 1997 AD6 || 1 januari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (73869) - || 1997 AM11 || 2 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73870) - || 1997 AC16 || 13 januari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (73871) - || 1997 AP16 || 14 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (73872) Stefanoragazzi || 1997 AO17 || 7 januari 1997 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (73873) - || 1997 BF1 || 28 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73874) - || 1997 BX1 || 29 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73875) - || 1997 BS4 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73876) - || 1997 CT || 1 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73877) - || 1997 CS6 || 4 februari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (73878) - || 1997 CX6 || 6 februari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (73879) - || 1997 CT7 || 1 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73880) - || 1997 CC21 || 6 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73881) - || 1997 CD22 || 13 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73882) - || 1997 CZ25 || 11 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73883) Asteraude || 1997 DQ || 16 februari 1997 || Castres || A. Klotz
|-
| (73884) - || 1997 EG || 1 maart 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73885) Kalaymoodley || 1997 EV || 1 maart 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini
|-
| (73886) - || 1997 EY5 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73887) - || 1997 ED7 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73888) - || 1997 EK12 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73889) - || 1997 EN12 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73890) - || 1997 EK16 || 5 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73891) Pietromennea || 1997 ED23 || 10 maart 1997 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (73892) - || 1997 ER25 || 5 maart 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| (73893) - || 1997 ET33 || 4 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73894) - || 1997 EL34 || 4 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73895) - || 1997 EE35 || 4 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73896) - || 1997 EG35 || 4 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73897) - || 1997 EN39 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73898) - || 1997 ES42 || 10 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73899) - || 1997 EV49 || 5 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73900) - || 1997 FD || 19 maart 1997 || Cloudcroft || W. Offutt|}

Planetoïdenlijsten